Förhöret kan syfta på:

Förhöret (film, 1982) – en polsk film i regi av Ryszard Bugajski
Förhöret (1989) – en svensk film om Carl Hamilton
Förhöret (2009) – en finsk film i regi av Jörn Donner